Печёнкин (Печёнкина) — русская фамилия. В исторических источниках встречается также в вариантах Печенкин, Печонкин.

Известные носители:

А 
 
 Печёнкин, Алексей Данилович (1811—?) — русский художник, состоял в Императорской Академии художеств.

В 
 Печёнкин, Валерий Павлович (род. 1939) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-полковник.
 Печенкин, Василий Михайлович (1863—1920) — генерал-майор Оренбургского казачьего войска, герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны в России.
 Печёнкин, Василий Прокопьевич (1919—1975) — генерал-майор.
 Печёнкин, Владимир Константинович (1925—1992) — русский советский писатель.

Г-Е 
 Печёнкин, Гертруд Aлексеевич (1929—1992) — заслуженный геолог СССР, исследователь урановых месторождений.
 Печёнкин, Евгений Геннадьевич (род. 1973) — российский легкоатлет, бобслеист, тренер по конькобежному спорту.
 Печёнкин, Ефим Никифорович (1917—1945) — Герой Советского Союза.

И 
 Печёнкин, Игорь Гертрудович (род. 1951) — российский геолог, историк и организатор науки.
 Печёнкин, Иван Сергеевич (род. 1994) — российский биатлонист.

Н-С 
 Печёнкин, Николай Михайлович — военный археолог.
 Печёнкин, Павел Никитович (1926—1994) — Герой Социалистического Труда, механизатор.
 Печёнкин, Пётр Степанович (род. 1919) — советский шахматный композитор.
 Печенкин, Сергей Владимирович (род. 1980) — российский актёр.

Ю

Печёнкина 
 Печёнкина, Татьяна Валерьевна (Снежина; 1972—1995) — российская певица и автор песен.
 Печёнкина, Юлия Сергеевна (род. 1978) — российская легкоатлетка.

Двойные фамилии 
 Печёнкина-Чистякова, Наталья Александровна (род. 1946) — советская легкоатлетка.

См. также 
 Печенкино

Примечания